Волгодо́нская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы в юго-восточной части Ростовской области (в границах города Волгодонска, а также Белокалитвинского, Веселовского, Волгодонского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, Зерноградского, Зимовниковского, Кагальницкого, Константиновского, Мартыновского, Милютинского, Морозовского, Орловского, Песчанокопского, Пролетарского, Ремонтненского, Сальского, Семикаракорского, Тацинского, Усть-Донецкого, Целинского и Цимлянского районов). Входит в состав Донской митрополии.

История 
Образована выделением из Ростовской-на-Дону епархии определением Священного синода от 27 июля 2011 года.

6 октября 2011 года Волгодонская, Ростовская-на-Дону и Шахтинская епархии включены в состав новообразованной Донской митрополии.

По состоянию на начало 2012 года в состав епархии входило 89 приходов, службу в которых осуществляют 68 священников.

Епископы 
 Епископ Корнилий (Синяев) (11 сентября 2011 — 30 августа 2019)
 Епископ Меркурий (Иванов) (30 августа 2019 — 24 сентября 2021) , митрополит Ростовский
 Епископ Антоний (Азизов) (с 24 сентября 2021)

Благочиния и благочинные 
Епархия разделена на 12 церковных округов:
 Белокалитвенское благочиние — протоиерей Михаил Дегтярев
 Великокняжеское благочиние — иерей Виктор Федоров
 Волгодонское благочиние — иерей Роман Нихаев
 Зерноградское благочиние — протоиерей Роман Пономаренко
 Зимовниковское благочиние — иерей Андрей Агин
 Константиновское благочиние — протоиерей Александр Овчинников
 Морозовское благочиние — иерей Георгий Трофимов
 Песчанокопское благочиние — иерей Сергий Степанов
 Сальское благочиние — протоиерей Димитрий Федоров
 Семикаракорское благочиние — иерей Георгий Кузьменков
 Усть-Донецкое благочиние — иерей Алексий Скоробогатов
 Цимлянское благочиние — иерей Константин Сергошин

Примечания

Ссылки 
 Волгодонская епархия на сайте Патриархия.ru

Епархии Русской православной церкви
 
Религия в Волгодонске
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2011 году в России
2011 год в религии
2011 год в Ростовской области